Municipio de Hughes puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hughes (condado de Avery, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Avery.
 Municipio de Hughes (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Slope.
 Municipio de Hughes (condado de Nodaway, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Nodaway.